

Байкаловське сільське поселення — сільське поселення, Байкаловський район, Свердловська область
 Байкаловське сільське поселення — сільське поселення, Тобольський район, Тюменська область